Суперкубок УЄФА 1997 — 22-й розіграш Суперкубка УЄФА. У турнірі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1996–1997 дортмундська «Боруссія» та переможець Кубка володарів кубків 1996–1997 іспанська «Барселона». Вдруге за свою історію титул володаря Суперкубка УЄФА здобула «Барселона».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1996—1997
 Кубок володарів кубків 1996—1997

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 1997  
 Суперкубок УЄФА 1997 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1998 у футболі
1997